





Посилання 
 Історія ФК "Зоря" на офіційному сайті клубу 

Зоря (Луганськ)

Сезони українських футбольних клубів